Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2017 — 19-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат пройшов у двох словацьких містах Попрад та Списька Нова Весь. Свій десятий титул чемпіонів світу здобули хокеїсти збірної США.

Топ-дивізіон

Регламент змагань 
Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За правилами перші чотири команди з кожної групи потрапляють у чвертьфінал. В 1/4 фіналу переможець однієї з груп грає проти 4-ї команди з іншої групи, 2-га команда — проти 3-ї і т. д. Команди, що посіли останні місця у своїх групах, проводять серію поєдинків до двох перемог. Збірна, котра зазнала двох поразок залишає елітний дивізіон.

Команди-учасниці

Попередній раунд 

Група А 

Група В

Серія на вибування 

Збірна Білорусі виграла серію 2:1 та лишилась у Топ-дивізіоні на наступний чемпіонат.

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Статистика

Найкращі бомбардири 

 Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; КД = кидки; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Максим Жуков
Найкращий захисник:  Міро Гейсканен
Найкращий нападник:  Крістіан Весалайнен
Найцінніший гравець (MVP):  Крістіан Весалайнен
Джерело: IIHF.com</small>

Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Ділан Ст. Сір
Захисники:  Міро Гейсканен —  Макс Гілдон
Нападники:  Крістіан Весалайнен —  Шон Дгооге —  Іван Чехнович
Джерело: IIHF.com</small>

Підсумкова таблиця

Дивізіон І

Група А 
Матчі пройшли в місті Блед (Словенія) з 7 по 13 квітня 2017.

Найкращі бомбардири 
Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найкращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Демід Єремеєв
Найкращий захисник:  Даніель Андерсен
Найкращий нападник:  Александр Тексьє

Група В 
Матчі пройшли в місті Блед (Словенія) з 15 по 21 квітня 2017.

Найкращі бомбардири 
Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найкращих воротарів. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Жига Коговшек
Найкращий захисник:  Дайкі Міура
Найкращий нападник:  Ян Дрозг

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі пройшли в місті Каннин (Південна Корея) з 2 по 8 квітня 2017.

Група В 
Матчі пройшли в Белграді (Сербія) з 13 по 19 березня 2017.

Дивізіон ІІІ

Група А 
Матчі пройшли 21 - 27 березня 2017 в Тайбеї (Китайський Тайбей).

Група В 
Матчі пройшли 17 - 19 березня 2017 в Мехіко (Мексика).

Примітки

Посилання 
 iihf.com 

2017 у хокеї з шайбою
Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)